Láska je láska může být:
 Láska je láska (film, 1998), orig. Fucking Åmål – švédské romantické drama roku 1998
 Láska je láska (film, 2004), orig. Levottomat 3 – finské romantické drama z roku 2004
 Láska je láska (film, 2012) – české komediální drama z roku 2012
 Láska je láska (muzikál) – český muzikál
 Láska je láska (píseň) – píseň Lucie Bílé
 Láska je Láska – americký televizní seriál z let 2004–2009